Jan II. Brabantský také nazýván Jan Mírumilovný (27. září 1275 – 27. října 1312, Tervuren) byl brabantský, lothierský a limburský vévoda.

Narodil se jako syne Jana I. Brabantského a Markéty, dcery Víta z Dampierre. 8. července 1290 se po dlouhém zasnoubení ve Westminsterském opatství oženil s Markétou, svou vrstevnicí, jednou z mnoha dcer krále Eduarda I. Manželství nebylo příliš šťastné, jediný syn se narodil po deseti letech. Jan měl dlouholetý milenecký poměr korunovaný zrozením řady levobočků.

V roce 1294 se stal nástupcem svého otce a nadále se snažil o zastavení francouzské expanze. Snažil se získat Jižní Holandsko (okres středověkého Holandska), které patřilo pro-francouzskému hraběti Janovi II. Holandskému, ale nebyl úspěšný.

Zemřel v roce 1312 a byl pohřben v katedrále svatého Michaela archanděla a svaté Guduly v Bruselu.

Reference

Vývod z předků

Externí odkazy 
 

Reginarovci
Brabantští vévodové
Limburští vévodové
Pohřbení v katedrále v Bruselu
Narození 27. září
Narození v roce 1275
Úmrtí 27. října
Úmrtí v roce 1312
Muži